Kanada deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1900 i Paris och har sedan dess varit med vid varje olympiskt sommarspel förutom vid spelen 1980 i Moskva som de bojkottade. De har deltagit vid alla olympiska vinterspel.

Kanada har stått som värd för de olympiska spelen tre gånger. 1976 hölls sommarspelen i Montréal, 1988 hölls vinterspelen i Calgary och 2010 hölls vinterspelen i Vancouver.

Kanada har totalt vunnit 551 medaljer (326 sommar och 225 vinter).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor 

Kanada i olympiska spelen